Vichera ou Vichéra est un nom propre russe qui peut faire référence à :

Hydronyme 
 Vichera, rivière de Russie dans le krai de Perm.

Toponyme 
 Malaïa Vichera, ville de l'oblast de Novgorod en Russie.

Titre 
 Vichéra, essai de l’écrivain russe Varlam Chalamov.